Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde  – opera teatrale di Carmelo Bene
 Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1968 diretto da Charles Jarrott

Pagine correlate 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Dr. Jekyll e Mr. Hyde
Jekyll & Hyde
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (disambigua)